Semana hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Cómputo de días 
Semana, intervalo de 7 días.
 Semana laboral, tiempo de trabajo efectivo semanal.
 Fin de semana, referido al tiempo de descanso, habitualmente sábado y domingo.
 Algoritmo para calcular el día de la semana.

Efemérides históricas 
 Semana Trágica (España), 1909.
 Semana Trágica (Argentina), 1919.
 Semana roja (Italia), 1914.
 Semana roja (Argentina), 1909.
 Semana roja (España), 1936.
 Semana proamnistía de mayo de 1977, España.

Festividades
 Semana mundial de la lactancia materna
 Semana Blanca. Provincia de Málaga.
 Semana Dorada. En Japón.
 Semana Grande. Aste nagusia en Bilbao y San Sebastián.
 Semana Santa
 Semana Santa (desambiguación)

Cine
 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci.
 Semana Internacional de Órgano de Granada    
 Semana Negra de Gijón

Deporte
 Semana Olímpica de Vela de Barcelona
 Semana Catalana de Ciclismo
 Semana Catalana. Extinta competición ciclista.

Revista
Semana (Colombia)
Revista Semana (España)